Заводско́й — микрорайон города Артёма, бывший посёлок городского типа, находившийся в подчинении администрации города Артёма в Приморском крае России.

География 
Находится в 20 километрах от г. Артёма.
Самый северный посёлок в Артёме.

История 
В 1956 году по решению Министерства строительных материалов был спроектирован завод ЖБИ — 3 для производства сборного железобетона и промышленного домостроения. Вместе со строительством предприятия вырос и посёлок Заводской.

Законом Приморского края от 11 октября 2004 года посёлки городского типа Артёмовский, Заводской и Угловое были упразднены и включены в состав города Артёма.

Население 

Население по переписи 2002 года составило 15 228 человек, из которых 8735 мужчин (57,36 %), 6493 женщины (42,64 %).

Предприятия 
 Завод ЖБИ-3".
 Дробильно-сортировочный завод.
 Бройлерная птицефабрика «Михайловская».

Памятники 
 Памятник погибшим в Великой Отечественной войне.
 Памятник Ленину.

Церкви 
 Домовый храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших».

Культура 
 Действует Дом культуры «Индустрия»

Спорт 
 ДЮСШ «Темп»
 ДЮСШ «Лотос»
 «КУДО»

Образование 
 Гимназия № 2
 Школа № 4
 Школа № 10
 Детский сад № 3
 Детский сад № 36
 Детский сад № 13
 Детский сад № 4

Транспорт 
Посёлок Заводской с Артёмом связывают два городских автобусных маршрута № 4 (через с. Кролевец и с. Кневичи) и № 16 (через с. Суражевка), и два междугородних —во Владивосток № 224 и № 110т.

Примечания 

населённые пункты, вошедшие в состав Артёма
населённые пункты, упразднённые в 2004 году
Бывшие посёлки городского типа Приморского края
Микрорайоны Артёма